Meelva – wieś w Estonii, w gminie Räpina, w prowincji Põlvamaa
 Meelva – wieś w Estonii, w gminie Lihula, w prowincji Läänemaa